Hansa Records (также известный как Hansa, Hansa Musik Produktion или Hansa International GmbH) — немецкая звукозаписывающая компания, основанная в 1964 году.

После снижения продаж в 1985 году как внутри страны так и за рубежом, была куплена концерном BMG. После объединения с Ariola Records, вошла в состав BMG Berlin Musik GmbH/BMG-Ariola, а позже стала частью международного конгломерата Sony BMG Music Entertainment.

Материал для лейбла записывали на собственной студии — Hansa Tonstudio.

Список исполнителей, записывавшихся на студии 

 The Action
 Angletrax
 Amii Stewart
 Benny
 Bernd Clüver
 Bernhard Brink
 Blue System
 Boney M.
 Bonnie Tyler (1991—1993)
 C.C.Catch
 Child (1978)
 Chilly (1983)
 Cora
 David Bowie (1977—1978)
 Dennie Christian
 Depeche Mode (1984)
 Die Doofen
 Die Prinzen
 Elton John (1969—1976)
 Eruption
 Falco
 Frank Farian
 Frank Zander
 Gebrüder Blattschuss
 Giorgio Moroder (1966—1972)
 Gunter Gabriel
 G.G. Anderson
 Iggy Pop (1977)
Japan (1977—1980)
 Joachim Heider
 Juliane Werding
 La Bouche
 La Mama
 Lou Bega
 Lucilectric
 Milli Vanilli
 Modern Talking
 Münchener Freiheit
 No Mercy
 Oli.P
 Peter Petrel
 Phil & John
 Randolph Rose
 Ricky Shayne
 Roland Kaiser
 Severine
 Siouxsie and the Banshees
 The Cure
 The Hollies (1967—1973)
 The Sugarhill Gang
 The Teens
 The Troggs (1966—1969)
 The Twins
 Thomas Anders
 U2
 Wildecker Herzbuben
 Wolfgang Petry
 Yvonne Catterfeld

Примечания

Ссылки 

Лейблы звукозаписи Германии